Компанец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Компанец, Иван Данилович (1904—1969) — советский политический, хозяйственный и общественный деятель.
 Компанец, Николай Иванович (1939—2018) — советский график, заслуженный деятель искусств Украины, член Национального Союза художников Украины.